Bernini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bernini (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Anna Maria Bernini (* 1965), italienische Politikerin
 Dante Bernini (1922–2019), italienischer Geistlicher, Bischof von Albano
 Ferdinando Bernini (1910–1992), italienischer Sportschütze
 Franco Bernini (* 1954), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Gian Lorenzo Bernini (1598–1680), italienischer Bildhauer und Architekt
 Leonardo Bernini († 1737), italienischer Teppichweber
 Luigi Bernini (1612–1681), italienischer Bildhauer und Architekt
 Pietro Bernini (1562–1629), italienischer Bildhauer, Vater von Gian Lorenzo und Luigi Bernini